Matras est un patronyme porté notamment par :

 Christian Matras (1900-1988), linguiste et poète féroïen ;
 Christian Matras (1903-1977), directeur de la photographie français ;
 Fabien Matras (1984-), homme politique français.